Narodni demokratski pokret
 Nacional-demokratska partija Nemačke
 Narodna demokratska partija (Butan)
 NDP (gen), ljudski gen
 Norin, protein